Márcio da Silva Diniz, mais conhecido como  Márcio Goiano (Quirinópolis, 2 de janeiro de 1985), é um futebolista brasileiro que atua como lateral-esquerdo. Atualmente, joga pelo São Luiz de Ijuí.

Biografia
Já teve passagens por clubes como América-RN, Juventude, Paysandu e Caxias Conquistou o Campeonato Catarinense de Futebol de 2006 pelo Figueirense e a Copa do Brasil de 2008 pelo Sport Recife. Em 2011 passou pelo Red Bull Brasil e hoje atua pelo São Luiz de Ijuí.

Títulos
Figueirense
Campeonato Catarinense: 2006
Sport Recife
Copa do Brasil: 2008
Lajeadense
Recopa Gaúcha: 2015

 Campeonato do Interior Gaúcho: 2017

Ligações externas
Ficha de Márcio Goiano no site oficial do Red Bull Brasil 
Ficha de Márcio Goiano no site Sambafoot 

Naturais de Quirinópolis
Futebolistas de Goiás
Futebolistas do Iraty Sport Club
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Futebolistas do Ituano Futebol Clube
Futebolistas do Grêmio Barueri
Futebolistas do Sport Club do Recife
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do Rio Branco Football Club
Futebolistas do Clube Atlético Sorocaba
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do Red Bull Brasil
Futebolistas do Clube Atlético Metropolitano
Futebolistas do Futebol Clube Santa Cruz
Futebolistas do Clube Esportivo Lajeadense
Futebolistas do Grêmio Esportivo Glória
Futebolistas do Hercílio Luz Futebol Clube